Nikolaï Chtchors (1895-1919), commandant dans l'Armée rouge lors de la Guerre civile russe et membre du PCUS ;
 Chtchors, ville en Ukraine, actuellement Snovsk, sa ville natale nommée ainsi en son hommage ;
 Chtchors, film en son hommage.